Santa Rosa de Viterbo désigne plusieurs localités : 

 Santa Rosa de Viterbo en Colombie
 Santa Rosa de Viterbo au Brésil.